Спи со мной (фильм, 1994) — оригинальное название «Sleep with me», США, реж. Рори Келли.
 Спи со мной (фильм, 2004) — ТВ, оригинальное название «Lie with me», Великобритания, реж. Сюзанна Уайт.
 Спи со мной (фильм, 2005) — оригинальное название «Lie with me», Канада, реж. Клемент Вирго.
 Спи со мной (фильм, 2009) — ТВ, оригинальное название «Sleep with me», Великобритания, реж. Марк Йобст.